Arnold Böcklin – pittore, disegnatore, scultore e grafico svizzero
 Carlo Böcklin – pittore svizzero
 15710 Böcklin – asteroide della fascia principale